

Geografia 
 Canada
 Rupert – fiume del Québec
 Stati Uniti d'America
 Rupert – città della Contea di Minidoka, Idaho
 Rupert – CDP della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Rupert – città della Contea di Bennington, Vermont
 Rupert – città della Contea di Greenbrier, Virginia Occidentale

Altro 
 Rupert – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Roberto
 Rupert – serie animata